Pedernera es un apellido de origen español. Puede hacer referencia a:

Personajes 
Adolfo Pedernera, célebre jugador de fútbol argentino;
Juan Esteban Pedernera, militar y vicepresidente de la Argentina durante el siglo XIX.

Geografía 
 El Departamento General Pedernera de la provincia argentina de San Luis que lleva el nombre en homenaje a J.E. Pedernera.